Jan Uhlíř může být:

 Jan Uhlíř (kněz) (* 1974) – kutnohorský arciděkan
 Jan Uhlíř (skladatel) (1881–1963) – moravský skladatel a dirigent
 Jan Uhlíř (elektrotechnik) (* 1940) – inženýr, profesor elektrotechniky na FEL ČVUT, specialista na radioelektroniku a teoretickou elektrotechniku
 Jan Uhlíř (jaderný inženýr) (* 1953) – inženýr, technolog jaderných paliv, v letech 1990–2012 vedoucí oddělení fluorové chemie v ÚJV Řež, od roku 2013 výzkumný pracovník v Centru výzkumu Řež v oboru solných reaktorů
 Jan Uhlíř (fotbalista) (* 1996) – fotbalový záložník FK Pardubice

Reference